Гайзер — фамилия. Известные носители:

 Гайзер, Вячеслав Михайлович (род. 1966) — российский государственный деятель, министр финансов (2003—2010), Глава Республики Коми (2010—2015).
 Гайзер, Герд (1908—1976) — немецкий писатель, искусствовед.